Cylindrocarpon — рід грибів родини Nectriaceae. Назва вперше опублікована 1913 року.

Класифікація 
До роду Cylindrocarpon відносять 120 видів:

Примітки

Джерела 
 Hedges, F. 1911. Sphaeropsis tumefaciens, nov. sp., the cause of the lime and orange knot. Phytopathology. 1:63-65 - P.225

Роди грибів
Сордаріоміцети